Kundschafter steht für:
 Kundschafter des Friedens,  Agenten der Hauptverwaltung Aufklärung beim Ministerium für Staatssicherheit der DDR
 die Altersgruppe der Neun- bis Elfjährigen bei der Christlichen Pfadfinderschaft Royal Rangers
 Späher, auch Kundschafter oder Mitarbeiter eines Nachrichtendienstes siehe dazu auch Militärische Aufklärung

Siehe auch:

 Agent (Nachrichtendienst)
 Melder
 Spionage